Качмарчик () — распространенная польская фамилия. Известные носители:
 Качмарчик, Агнешка (род. 1989) — польская баскетболистка.
 Качмарчик, Даниэль (род. 1981) — настоящее имя польского музыкального исполнителя в жанрах хип-хоп и поп-рэп и лёгкоатлета DKA.
 Качмарчик, Здислав (1911—1980) — польский правовед, историк государства и права, профессор.
 Качмарчик, Кинга (род. 1997) — польская тяжелоатлетка.
 Качмарчик, Ярослав Феофилович (1885—1944)  — польский и лемковский политический и общественный деятель, президент непризнанной Русской народной республики лемков (1918-1920).